De Opbouw (Arnhem), een gemeentelijk monument.
Opbouw (tijdschrift), gereformeerd tijdschrift.
Opbouw (uitgeverij), voormalige nationaalsocialistische uitgeverij.
Opbouw (architectuur), groep Nederlandse architecten, aanhangers van het functionalisme.